Нововасильевское — название населённых пунктов в России:

 Нововасильевское — деревня в Лотошинском районе Московской области.
 Нововасильевское — деревня в Можайском районе Московской области.